Молден () може відноситися до:

Персоналії 

 Чарльз Роберт Молден ( 9 серпня 1797 —  23 травня 1855) — офіцер британського флоту.
 Карл Молден ( 22 березня 1912; Чикаго —  1 липня 2009; Лос-Анджелес) — американський актор, володар премій «Оскар» та «Еммі».

Географія

Молден — місто, штат Массачусетс
 Молден — місто, штат Міссурі
 Молден — місто, штат Вашингтон
 Молден — селище, штат Іллінойс
 Молден — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Інше 
 Молден — острів у центральній частині Тихого океану.